Le detentrici del titolo sono Irina-Camelia Begu e María Irigoyen che però si sono ritirate in finale consegnandolo alla coppia

Teste di serie 

  Irina-Camelia Begu /  María Irigoyen (ritirate, finale)
  Chan Chin-wei /  Raluca Olaru (primo turno)

  Jocelyn Rae /  Anna Smith (quarti di finale) 
  Florencia Molinero /  Stephanie Vogt (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Rio Open 2015
WTA Tour 2015